Gunung Gajah (Bayat)
 Gunung Gajah (Lahat)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing